Elisabetta Cavallotti (née en 1967), actrice italienne.
 Felice Cavallotti (1842-1898), journaliste et homme politique italien.